Аривечи има више значења:

 Општина Аривечи (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Аривечи (Аривечи, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Аривечи (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику